Эдмондсон — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Эдмондсон, Александер (род. 1993) — австралийский велогонщик.
 Эдмондсон, Антония (род. 1987) — новозеландская баскетболистка.
 Эдмондсон, Джеймс Говард (1925—1971) — американский политик, губернатор Оклахомы и сенатор США.
 Эдмондсон, Джон (1914—1941) — австралийский военнослужащий, кавалер Креста Виктории.
 Эдмондсон, Марк (род. 1954) — австралийский профессиональный теннисист.
 Эдмондсон, Томас (1792—1851) — английский изобретатель «Билета Эдмондсона».
 Эдмондсон, Фрэнк (1912—2008) — американский астроном, председатель Международного астрономического союза

Топоним 
 Эдмондсон — город в округе Криттенден (штат Арканзас, США).
 Эдмондсон — административно-территориальный округ в штате Кентукки, США.

См. также 
 Билет Эдмондсона
 Эдмондс